Myzostoma cristatum är en ringmaskart som beskrevs av Remscheid 1918. Myzostoma cristatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cristatum